Nectanebo I, sovrano della XXX dinastia egizia
 Nectanebo II, sovrano della XXX dinastia egizia